Сотиропулос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сотиропулос, Копи (род. 1948) — американский характерный актёр и телеведущий греческого происхождения.
 Сотиропулос, Сотириос (1820—1898) — греческий политик 19—го века.